Корбола () — коммуна в Италии, располагается в провинции Ровиго области Венеция.

Население составляет 2645 человек, плотность населения составляет 147 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 45015. Телефонный код — 0426.

Покровительницей коммуны почитается святая равноапостольная Мария Магдалина, празднование  22 июля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта